Боре́ль или Боре́л () — французская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Борель, Арман (1923—2003) — швейцарский математик, один из членов группы «Бурбаки».
 Борель, Виктор Васильевич (род. 1974) — белорусский футболист и тренер.
 Борел, Даниел (род. 1950) — швейцарский бизнесмен.
 Борель, Пётр Фёдорович (1829—1898) — русский живописец, акварелист, литограф, портретист.
 Борель, Петрюс (1809—1859) — французский писатель, поэт, переводчик, представитель романтизма.
 Борель, Пьер (1620—1671) — французский учёный (ботаник, оптик, химик).
 Борель, Феличе (1914—1993) — итальянский футболист.
 Борель, Франц Францевич (1775—1832) — российский дипломат французского происхождения.
 Борель, Эжен (1835—1892) — швейцарский политик, директор Всемирного почтового союза.
 Борель, Эмиль (1871—1956) — французский математик, дядя Армана Бореля.
 Борель, Янник (род. 1988) — французский фехтовальщик на шпагах.

Топоним 
 Борель — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Борель — кратер на видимой стороне Луны.

Персонаж 
 Борель — персонаж серии романов Роджера Желязны «Хроники Амбера».

См. также 
 Борель-Паленцские — русский баронский род французского происхождения.
 Борелиус
 Боррель